Dragotin je lahko:
 Dragotin (ime), moško osebno ime
 Dragotin, Trnava - naselje v Osješko-baranjski županiji, Hrvaška
 Dragotin,  domoljubna povest Luize Pesjak